Foz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Foz (ort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Foz (kommun), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Spanienförgreningar